Keuthen ist der Familienname folgender Personen

 Jiři Keuthen (1951–2007), deutscher Maler
 Wilhelmine Keuthen, Geburtsname von Wilhelmine Lübke